Catarinas-queimadas é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Fumaria officinalis subsp. officinalis
 Fumaria officinalis subsp. wirtgenii